Wladyslaw Swiatecki oder Władysław Świątecki ist der Name folgender Personen:

* Władysław Świątecki (Erfinder) (1895–1944), polnischer Pilot und Erfinder 
 Wladyslaw Swiatecki (Physiker) (1926–2009), polnisch-US-amerikanischer Physiker